Cómplices al rescate puede referirse a:

Cómplices al rescate: Telenovela mexicana del 2002 protagonizada por Belinda, y posteriormente por Daniela Luján.
Cómplices al rescate: Tema musical de la misma.

Álbumes 
Cómplices al rescate: Silvana: Primer álbum de la telenovela, con la voz de Belinda.
Cómplices al rescate: Mariana: Segundo álbum de la telenovela, con la voz de Belinda.
Cómplices al rescate: Paquete doble: Paquete que contiene los dos discos anteriores.
Cómplices al rescate: El gran final: Tercer álbum de la telenovela, con la voz de Daniela Luján.
Canta con cómplices al rescate: Álbum karaoke de la telenovela.